Adrien Oudin (1873-1934), homme politique français ;
 Antoine Oudin (mort en 1653), grammairien et écrivain français ;
 Auguste Oudin (1886-1979), inspecteur général français des Eaux et Forêts ;
 Casimir Oudin (1636-1717), historien et professeur de théologie français ;
 César Oudin (1560-1625), diplomate français ;
 François Oudin (1673-1752), poète français ;
 Henri Oudin (1857-1923), homme politique français ;
 Jacques Oudin (1908-1985), biologiste français ;
 Jacques Oudin (1939-2020), homme politique français ;
 Jean Marcel Arsène Oudin (1907-1975), militaire français ;
 Melanie Oudin (née en 1991), joueuse de tennis américaine ;
 Paul Oudin (1851–1923), médecin français ;
 Rémi Oudin (né en 1996), footballeur français ;
 Sophie Jablonska-Oudin (1907-1971), écrivaine ukrainienne.

Entreprise 

 Charles Oudin, marque d'horlogerie-joaillerie française.

Voir aussi 
 Bobine Oudin, transformateur électrique